The Runaways – amerikai rockzenekar, a legelső rock & roll lánybandák egyike
The Runaways – A rocker csajok – amerikai zenés játékfilm, amelynek sztorija az ilyen nevű együttes történetén alapult